

Patronyme 

 Teófilo Braga (1843-1924), personnalité politique portugaise ;
 Carlos Alberto Ferreira Braga (1907-2006), compositeur brésilien ;
 Gilberto Braga (1945-2021), scénariste brésilien ;
 Sônia Braga (1950-), actrice brésilienne ;
 Fernando Braga (1958-), joueur d'échecs italien ;
 Alice Braga (1983-), actrice brésilienne.

Toponyme 

 Braga, municipalité brésilienne de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Braga, cité et municipalité portugaise du district de Braga ;
 District de Braga, district portugais.

Autres 

 Pilori de Braga, pilori portugais.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien